Cosa sarà – canzone di Lucio Dalla e Rosalino Cellamare
Cosa sarà – film del 2020
Cosa sarà – singolo di Ridillo